Borne (Țările de Jos)
 Borne, Ardèche
 Borne, Haute-Loire